«Dance, Dance» () — второй сингл американской рок-группы Fall Out Boy с их второго студийного альбома «From Under the Cork Tree». Он был выпущен на радио 1 ноября 2005 года. Сингл достиг девятого места в чарте Billboard Hot 100 и стал одним из хитов группы. За пределами США сингл вошел в первую десятку чартов Великобритании. Он получил множество наград, в том числе «Viewer's Choice» на MTV Video Music Awards и две премии Teen Choice Awards. Сингл был сертифицирован трижды платиновым в октябре 2014 года.

Сингл звучал в нескольких видеоиграх, таких как Burnout Revenge, Juiced: Eliminator, Madden NFL 06, Rock Revolution, Guitar Hero: Warriors of Rock, Dance Dance Revolution SuperNOVA.

Видеоклип
В музыкальном видео группа выступает на школьном выпускном балу в образе ботаников. Финальная сцена танца Пита — это пародия, взятая из фильма «Месть полудурков».

Премьера клипа состоялась 11 октября 2005 года.

Трек-лист
CD #1:
"Dance, Dance" – 3:00
""It's Not a Side Effect of the Cocaine, I Am Thinking It Must Be Love"" – 2:11

CD #2:
"Dance, Dance" – 3:00
"A Little Less Sixteen Candles, a Little More "Touch Me"" – 2:49

7" vinyl:
"Dance, Dance" – 3:00
"Sugar, We're Goin Down" (Zane Lowe Session – London 2006) – 3:49

Награды

Журнал Rolling Stone поместил сингл на 39 строчку в своем рейтинге «100 лучших песен 2006 года».

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки

 

Песни Fall Out Boy
Синглы 2005 года
Песни, написанные Питом Вентцом
Песни, написанные Патриком Стампом
Песни о танце
Синглы Island Records